Ки́рхлер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Кирхлер, Роланд (род. 1970) — австрийский футболист, полузащитник.
 Кирхлер, Ханнес (род. 1978) — итальянский легкоатлет, метатель диска.
 Кирхлер, Элизабет (род. 1963) — австрийская горнолыжница.